Дендри́т:
 Дендрит — дихотомически ветвящийся отросток нервной клетки (нейрона).
 Дендрит — сложнокристаллические образования в минералах древовидной ветвящейся структуры.